Криштал — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Криштал (Таль) Борис Маркович (1898—1938) — участник Гражданской войны, доктор экономических наук, заведующий отделом печати и издательств ЦК ВКП(б), редактор журналов «Большевик», «Большевистская печать», газет «За индустриализацию», «Известия».
 
 Криштал, Исраэль (1903—2017) — верифицированный долгожитель, старейший живущий мужчина Земли (с 19 января 2016 по 11 августа 2017).

См. также 
 Кришталь
 Кристал